Robert – imię męskie pochodzenia germańskiego
 Robert – nazwisko

Geografia 

 Le Robert – miasto na Martynice;
 Robert – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych, w stanie Luizjana, w parafii Tangipahoa
 Robert – dawna osada w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Robert – rzeka we Francji, w regionie Grand Est, w Wogezach
 Robert – niewielkich rozmiarów krater na Księżycu
 Robert – dwa lodowce w zatoce Edwarda VIII
 Robert – dawna kopania w Steelenie (obecnie część Essenu), w Zagłębu Ruhry, w Niemczech
 Robert Lee – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas, w hrabstwie Coke

Edukacja 
 Robert College – szkoła średnia w Stambule, w Turcji

Osoby 
 Alain Robert – francuski wspinacz;
 Alan Robert – amerykański piosenkarz, autor utworów i komiksów
 Alain M. Robert – profesor na Uniwersytecie Neuchâtelskim
 Aurèle Robert – szwajcarski malarz
 Bernadette Robert – francuska aktorka
 Carl Robert – niemiecki filolog klasyczny
 Carl Wilhelm Robert – niemiecki teolog, prawnik i aktywny członek Wolnomularstwa
 Myriam Roulet (pseudonimy: Robert, RoBERT) – francuska piosenkarka

Inne 
 Dictionnaires Le Robert – francuskie wydawnictwo słowników;
 Doctor Robert – utwór zespołu The Beatles
 Le Petit Robert – francuski słownik
 Plant Robert – wino odmianowe produkowane w regionie Lavaux, w Szwajcarii;
 Robert – najważniejsza duńska nagroda filmowa i telewizyjna;
 Robert – aplikacja do publikowania plików w sieci I2P;
 Robert – kubańska lalka tworzona w miejscowości Key West;
 Robert le diable – opera stworzona przez Giacomo Meyerbeera.
 Robert the Doll – brytyjski horror z 2015 roku;
 240-Robert – amerykański serial dramatyczny.

Zobacz też 

 Ujednoznacznienia:
 Robert I;
 Robert II;
 Robert III;
 Roberts;
 Robertson;
 święty Robert;
 Robertianowie – frankijska rodzina królewska;
 Roberts – normańskie nazwisko;
 Robertson – szkockie nazwisko;